El Torneig de Hong Kong 2014, oficialment conegut com a Prudential Hong Kong Tennis Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de setembre de 2014 al Victoria Park de Hong Kong.

La tennista alemanya Sabine Lisicki va guanyar el primer títol des de 2011, mentre que la seva rival, la txeca Karolína Plíšková va jugar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles junt amb la seva germana.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014